Список обладателей подиумов среди пилотов чемпионата мира Формулы-1, начиная с 1950 года. Указаны только подиумы в Гран-при, входивших в зачёт чемпионата мира.

Рекорд по числу подиумов принадлежит британскому гонщику, семикратному чемпиону мира Формулы-1 Льюису Хэмилтону.

За всю историю чемпионатов мира 215 пилотов поднимались на подиум в зачётных Гран-при Формулы-1.

По гонщикам 
В таблице собраны только гонщики с 10 и более подиумами в карьере.

Ни один из 24 обладателей подиума в гонках Инди-500, входивших в зачёт чемпионата мира с 1950 по 1960 гг., не набрал больше 4 подиумов в зачётных гонках чемпионата мира, и, таким образом, никто из них не включён в таблицу.

По странам

Примечания

Ссылки